Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Kriminalserie SOKO München (bis 2015: SOKO 5113), sortiert nach der deutschen Erstausstrahlung. Die Fernsehserie umfasst 46 Staffeln mit 675 Episoden und das SOKO-Crossover SOKO – Der Prozess.

Die ersten 560 Episoden der Kriminalserie wurden unter dem Titel SOKO 5113 ausgestrahlt. Im Januar 2016 kam es zur Änderung des Serientitels hin zu SOKO München. Das ZDF begründete diese Änderung mit einer Vereinheitlichung der Serientitel der Mutterserie im Vergleich zu ihren Ablegern, welche bereits den Namen der Stadt, in welcher das jeweilige Ermittlerteam tätig ist, tragen. Weiterhin wurde zeitgleich mit der Änderung des Serientitels der Handlung ein horizontaler Erzählstrang hinzugefügt. Mit Ausstrahlung von Episode 561 trug die Serie den Titel SOKO München.

Übersicht

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Staffel 7

Staffel 8

Staffel 9

Staffel 10

Staffel 11

Staffel 12

Staffel 13

Staffel 14

Staffel 15

Staffel 16

Staffel 17

Staffel 18

Staffel 19

Staffel 20

Staffel 21

Staffel 22

Staffel 23

Staffel 24

Staffel 25

Staffel 26

Staffel 27

Staffel 28

Staffel 29

Staffel 30

Staffel 31

Staffel 32

Staffel 33

Staffel 34

Staffel 35

Staffel 36

Staffel 37

Staffel 38

SOKO – Der Prozess 
Im Rahmen des fünfteiligen Specials aller deutschen SOKO-Serien war der Handlungsort für den ersten Teil das Revier der Ermittler von SOKO 5113.

Staffel 39

Staffel 40

Staffel 41

Staffel 42

Staffel 43

Staffel 44

Staffel 45

Staffel 46

Weblinks 
 

Sokomunchenepisoden